Sei unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Baltimore:

 – brigantino da 12 cannoni varato nel 1777 e perduto nel 1780.
 – fregata da 20 cannoni varata nel 1798 e radiata nel 1801.
 – battello a pale acquisito nel 1861 e radiato nel 1865.
 – incrociatore protetto varato nel 1888 e radiato nel 1922.
 – incrociatore pesante della classe Baltimore, varato nel 1942 e radiato nel 1956.
 – sottomarino nucleare della classe Los Angeles, varato nel 1980 e radiato nel 1998.